Ploschtschad Alexandra Newskowo ist der Name zweiter U-Bahnhöfe in Sankt Petersburg (Russland):

 an der Linie 3, siehe Ploschtschad Alexandra Newskowo-1
 an der Linie 4, siehe Ploschtschad Alexandra Newskowo-2